Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen
Manila (Casanare), een dorpje in Casanare, Colombia
Manila (Cundinamar ca), een dorpje in Cundinamarca, Colombia
Manila (Costa Rica), een dorpje in Limón, Costa Rica
Manila (Durango), een dorp in Durango, Mexico
Manila (Ecuador), een dorpje in Los Ríos, Ecuador
Manila (Madagaskar), een dorpje in Madagaskar
Manila (Mali), een dorpje in Mali
Manila (Nuevo León), een dorpje in Nuevo León, Mexico

Verenigde Staten:
Manila (Clarke County), een dorp in de staat Alabama
Manila (Alabama - Dallas County), een dorpje de staat Alabama
Manila (Arizona), een dorp in Navajo County, Arizona
Manila (Arkansas), een dorp in Mississippi County, Arkansas
Manila (Californië), een dorpje in Humboldt, Californië
Manila (Colorado), een dorp in Adams County, Colorado
Manila (Kentucky), een dorpje in Johnson, Kentucky
Manila (Missouri), een dorpje in Pettis, Missouri
Manila (Tennessee), een dorpje in McMinn County, Tennessee
Manila (Utah), de hoofdstad van Daggett County, Utah
Manila (West Virginia), een dorpje in Boone County, West Virginia

Overige:
Manila (materiaal), een soortnaam voor touwwerk, gemaakt van een bepaalde natuurvezel